

Turniej główny

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

Wimbledon 2010
Wimbledon – gra pojedyncza kobiet